

Топоніми 
Санйо — регіон.
 Санйо-Онода — місто в Японії, у південно-західній частині префектури Ямаґуті.

Інше 
 Санйо (посада) — одна з трьох посад в центральному уряді Японії на початку реставрації Мейдзі.
 Рай Санйо — японський конфуціанець, мислитель, історик, художник і поет другої половини періоду Едо.
 Sanyo — японський виробник електроніки.